Amateur est un nom commun et un nom propre.

Nom commun 
Amateur peut désigner :
 Amateur, personne qui exerce une activité par goût de manière non professionnelle ;
 Amateur d'art, personne qui apprécie et parfois collectionne des œuvres d'art.

Nom propre

Prénom 
 Amateur et Amadour sont des prénoms masculins, fêtés à différentes dates selon le saint auquel il se réfère.

Amateur

Amadour

Saints chrétiens 
 Amadour de Cahors () ou Amateur, au diocèse de Cahors, fêté le 20 août
 Amateur d'Autun (), évêque d'Autun en Bourgogne ; fêté localement le 26 novembre
 Amateur d'Auxerre († 418), ou Amâtre, évêque d'Auxerre en Bourgogne, époux de sainte Marthe ;  fêté le 
 Amateur de Cordoue († 855), ou Amator, prêtre, avec, Pierre, moine, et Louis (ou Ludovicius, Ludovic, Luis), martyrs par la main des Musulmans à Cordoue en Andalousie ; fêtés le 30 avril

Oeuvre 

 Amateur, film de Hal Hartley sorti en 1994.

Toponyme 

 Saint-Amateur, localité du Nouveau-Brunswick, au Canada.

Références